Zygmunt Bronisław Sawicki (1888–1940) – dr medycyny, pułkownik
 Zygmunt Sawicki (1910–1995) – kapitan pilot, cichociemny